Arachnopusia är ett släkte av mossdjur. Arachnopusia ingår i familjen Arachnopusiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Arachnopusia